Mexcala kan syfta på:

 Mexcala, ett släkte spindlar

Geografi

Mexiko 

 Mezcala, Guerrero, ort, Eduardo Neri, 
 Mezcala, Jalisco, ort, 
 Mexcala, Veracruz, ort, Soledad Atzompa, 
 Mexcala, Guerrero, ort, Tlapa de Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar